Qouara (province), ancienne province d'Éthiopie
 Qwara (woreda), woreda d'Éthiopie